Alte Börse steht für:
 Alte Börse (Lustgarten), Berlin
 Alte Börse (Breslau)
 Alte Börse (Frankfurt am Main)
 Alte Börse am Grünen Tor, Königsberg i. Pr.
 Alte Handelsbörse (Leipzig)
 Alte Börse (München)
 Alte Börse in Wien, siehe Wiener Börse (Gebäude)
 Alte Börse (Zürich)